La coloration désigne l'action de donner une couleur, au sens propre (donner une teinte particulière à un objet) comme au sens figuré (donner un sens, un caractère particulier à un concept ou à un son).

 En esthétique, la coloration des cheveux ;
 En informatique, la coloration syntaxique ;
 En mathématiques, la coloration de graphe ;
 En biologie, la coloration histologique de fragments tissulaires est utilisée en cytologie, en histologie et en anatomie pathologique ;
 En microscopie, la coloration utilise souvent la fluorescence (microscopie à fluorescence) ;
 En environnement, la coloration de l'eau  caractérise la teneur en matière organique de l'eau dans la nature ;
 En hydrologie et en spéléologie, la coloration de pertes permet de situer le point de sortie (résurgence) des eaux enfouies.